Stavangerfjord ist der Name mehrerer Schiffe:

 Stavangerfjord (Schiff, 1918), ein ehemaliges norwegisches Passagierschiff
 Stavangerfjord (Schiff, 2007), ein norwegisches Fährschiff der Reederei Fjord1 aus der Bergensfjord-Klasse
 Stavangerfjord (Schiff, 2013), ein norwegisches Fährschiff der Reederei Fjord Line